M 89 (галактика)
 M89 — в генетике человека мутация, определяющая Y-ДНК гаплогруппу F